L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 8 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory.

Elena Vesnina remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Yung-Jan et Martina Hingis.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemande Anna-Lena Friedsam, des Américaines Sloane Stephens et Serena Williams, de la Biélorusse Victoria Azarenka, de l'Italienne Karin Knapp, de la Française Alizé Cornet et de la Tchèque Petra Kvitová. Elles sont respectivement remplacées par Sorana Cîrstea, Kurumi Nara, Evgeniya Rodina, Vania King, Mirjana Lučić-Baroni, Heather Watson et Ajla Tomljanović.
 Le forfait de Serena Williams assure à Angelique Kerber de récupérer la  mondiale à l'issue de ce tournoi.
 La Française Kristina Mladenovic réalise un beau parcours avant de s'incliner en demi-finale face à la Russe Elena Vesnina. Cela lui permet d'atteindre le  mondial pour la première fois, et donc de devenir 1 française à l'issue de ce tournoi.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2017)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

`

WTA 2017
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en mars 2017
Sport en Californie en 2017
Sport aux États-Unis en mars 2017